Jasnoje (ru. Ясное) ist 
der Name dreier Orte in Russland:
Jasnoje, Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Kaukehmen, 1938–1946 Kuckerneese, Kreis Niederung (Elchniederung), Ostpreußen)
[Jasnoje], nicht mehr existenter Ort im Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Packerau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
Jasnoje (Region Primorje)

Siehe auch: 
Jasnoje Pole
sowie der russische Name des ukrainischen Ortes Jasne